Lokko peut faire référence à : 
 Eva Lokko (?-2016), ingénieure et femme politique ghanéenne.
 Lesley Lokko (1964-), romancière et architecte ghanéenne et écossaise.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme